Юршино — название населённых пунктов в России:
 
 Юршино — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Юршино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Юршино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.